Sezon Norweskiej 1. Divisjon rozegrany został na przełomie 1946 i 1947 roku. Był to 8. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 9 zespołów. Mistrzem została drużyna IL Mode.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1946 w hokeju na lodzie
1947 w hokeju na lodzie
1947 w Norwegii
1946 w Norwegii